Een verkeersweg:
N270 (België)
N270 (Nederland), zie Provinciale weg 270
N270 (Zwitserland)